Steaua lub Steaua Bukareszt mogą odnosić się do:
 CSA Steaua Bukareszt, rumuński wielosekcyjny klub sportowy.
 Steaua Bukareszt, sekcja hokeja na lodzie CSA Steaua Bukareszt.
 Steaua Bukareszt, sekcja piłki nożnej CSA Steaua Bukareszt.
 Steaua Bukareszt, sekcja rugby CSA Steaua Bukareszt.
 FC Steaua Bukareszt, klub piłkarski wyodrębniony ze struktur CSA Steaua Bukareszt w 1998.
 FCSB, drużyna piłkarska, która używała tej nazwy w latach 2003-2017.

Przypisy